Luis Adaro puede hacer referencia a:
Luis Adaro y Magro, (1849-1915), ingeniero y empresario español.
Luis Adaro Porcel, (1883-1948), ingeniero y empresario español.
Luis Adaro Ruiz-Falcó (1914-2006), ingeniero y empresario español.